Премія MTV Europe Music Award в номінації «Найкращий хіп-хоп виконавець» присуджується з 1998 року. До 1999 року мала назву Найкращий репер. Eminem здобував цю нагороду найчастіше — дев'ять разів.

Переможці та номінанти 
Переможці вказані першими і виділені жирним.

1990-ті

2000-ті

2010-ті

Примітки 

MTV Europe Music Awards
Нагороди, засновані 1999
Хіп-хоп